McKeen ist der Name von

 Nery McKeen (* 1957), kubanische Mittelstreckenläuferin
 William Riley McKeen (1869–1946), US-amerikanischer Ingenieur

Siehe auch:
 McKean